Непиль — топоним на территории Крымского района Краснодарского края России.

Название не имеет ясного происхождения: по мнению Ковешникова, либо от  — «заря», либо от  («свет») +  («сверкающий»).

 Непиль — хутор, входит в состав Адагумского сельского поселения.
 Непиль, устар. Непитль — река; её устье находится сейчас в Варнавинском сбросном канале.

Примечания